Stanisław Olejniczak (1905–1944) – nauczyciel; społecznik
 Stanisław Olejniczak (1902–1975) – polski piłkarz
 Stanisław Olejniczak (1938–2022) – polski koszykarz
 Stanisław Olejniczak (ur. 1931) – polski reżyser
 Stanisław Olejniczak (ur. 1962) – polski lektor